George Nicol ist der Name folgender Personen:

* George Nicol (Verleger) (um 1740–1828), englischer Verleger 
 George Nicol (Leichtathlet) (1886–1967), britischer Leichtathlet
 George Nicol (Fußballspieler) (1903–1968), schottischer Fußballspieler